Kjuzi ima više značenja:
 Kjuzi (Kozenca)
 Kjuzi
 Kjuzi (Vibo Valencija)